Croix de Pierre peut désigner :
 Croix de Pierre, un ensemble de quartiers de Toulouse ;
 la croix de Pierre de Bouville ;
 la croix de pierre de Dechy, une croix en grès située au croisement de la départementale 645 et de la rue Casimir-Beugnet à Dechy, en France ;
 la croix de pierre de Villeneuve-sur-Yonne, une croix située à Villeneuve-sur-Yonne, en France ;
 Quartier Croix de Pierre, un quartier de Rouen, en France.